

Голдсборо — місто, штат Меріленд
 Голдсборо — місто, штат Північна Кароліна
 Голдсборо — місто, штат Пенсільванія